Яса́чная (в верховье — Правая Ясачная; ) — река в Магаданской области и Якутии, левый приток Колымы.

Общие сведения 

В Магаданской области протекает по территории Ягоднинского и Сусуманского районов, в Якутии — в Верхнеколымском улусе. Длина — 441 км (от истока Правой Ясачной — 490 км). Берёт своё начало от слияния Левой и Правой Ясачной на восточных отрогах хребта Черского. Площадь водосборного бассейна — 35 900 км². После выхода из гор течёт по Колымской низменности, в низовьях разбивается на рукава. Питание снеговое и дождевое. Замерзает в октябре, вскрывается в конце мая — начале июня. Основные притоки слева: Омулёвка, Олгуя, Рассоха, Гонюха. В устье — пгт. Зырянка.

Гидрология 
Среднегодовой расход воды в районе села Нелемное (80 км от устья) составляет 329 м³/с.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России и геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:

 Бассейновый округ — Анадыро-Колымский
 Речной бассейн — Колыма;
 Речной подбассейн — Колыма до впадения Омолона;
 Водохозяйственный участок — Колыма от водомерного поста гидрометеорологической станции Коркодон до водомерного поста города Среднеколымска.

Примечания 

Притоки Колымы
Реки Магаданской области
Реки Верхнеколымского района
Сусуманский район
Реки Ягоднинского района